Akademischer Verein steht für
Agricola Akademischer Verein, Berlin
Akademischer Verein Motiv Berlin

Siehe auch:
 Akademieverein
 Akademischer Verein Hütte 
 Akademischer Segler-Verein in Kiel
 Akademischer Gesangverein
 Akademischer Turnverein